Cyclops (X-Men), fictieve superheld uit de strips van Marvel Comics en de veldleider van de X-Men
Cyclops (geslacht), geslacht van eenoogkreeftjes

Zie ook 
 Cycloop
 Cyclops Records